

Localité 
 Bozzolo, commune italienne de la province de Mantoue dans la région Lombardie en Italie

Patronyme 
 Camillo Bozzolo (1845-1920), médecin italien.
 Stéphane Bozzolo (1975-), athlète handisport français.

Homonymie de patronyme italien